Southgate kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Southgate, Broadland – en ort i Cawston, Broadland, Norfolk, England
 Southgate, Ceredigion – en ort i Ceredigion, Wales
 Southgate, King's Lynn and West Norfolk – en ort i South Creake, King's Lynn and West Norfolk, Norfolk, England
 Southgate, London – ett distrikt i London Borough of Enfield
 Southgate, Swansea – en ort i Swansea, Wales

USA
Southgate, Florida
Southgate, Kentucky
Southgate, Michigan